

Patronyme 
 Bouraouïa Marzouk (?-), est une actrice franco-tunisienne.
 Habiba Marzouk (2002-), est une gymnaste rythmique égyptienne.
 Hachemi Marzouk (1940-) est un sculpteur, acteur et décorateur tunisien.
 Leonie Marzouk (1982-) est une gymnaste rythmique tunisienne.
 Mohsen Marzouk (1965-) est un homme politique tunisien.
 Mongi Marzouk (1961-) est un ingénieur et homme politique tunisien.
 Rafika Marzouk (1979-) est une handballeuse tunisienne.
 Tarik Marzouk (1982-) est un footballeur marocain.

Patronyme tunisien
Homonymie de patronyme